Clas Brede Bråthen – dirigente sportivo ed ex saltatore con gli sci norvegese
 Erik Bråthen – ex calciatore norvegese, portiere
 Gunnar Bråthen – politico norvegese
 Stein Bråthen – ciclista norvegese
 Stephen Bråthen – politico norvegese